Зденка Марунчић (11. јануар 1945) је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1977. || Микеланђело Буонароти || /
|-
| 1977. || Човик и архитектура (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1981. || Пушка у цик зоре (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Тамбураши (ТВ филм) || Конобарица у биртији
|-
| 1983. || Престројавање (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2006. || Забрањена љубав (ТВ серија) || Лепа Крстић
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1945.
Хрватске глумице
Југословенски глумци